Tijovac je lahko:
 Tijovac, Kuršumlija (Srbija)
 Tijovac, Svrljig (Srbija)